Rhabarber steht für:

 Rhabarber (Gattung), Pflanzengattung Rheum
 Gemeiner Rhabarber, Pflanzenart Rheum rhabarbarum
 Rheum palmatum, Pflanzenart („Medizinal-Rhabarber“)

Siehe auch:
 Rhabarber Rhabarber, niederländischer Fernsehfilm von Mark de Cloe (2014)